José Streel (1911-1946), un philosophe, journaliste et écrivain belge, membre actif de Rex ;
 Louis Streel (1898-1960), un homme politique belge ;
 Marc Streel (né en 1971), un coureur cycliste et pilote de rallye automobile belge.
 Gossuin de Streel (1440 -1468), chefs du peuple liègeois pendant le Six cents Franchimontois

Patronyme belge